Studio 1 kan verwijzen naar:
 Studio 1 (België), naam van Belgische tv-programma's over voetbal op één en op la deux
 Studio 1 (AVRO), een voormalige radio- en tv-studio aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum in Nederland
 Studio 1 (Hilversum), een tv-studio in het Media Park in Hilversum
 Studio 1 (Endemol), een van de Endemol Studio's in MediArena in Nederland
 Disney Studio 1, een gebouw in Disneyland Parijs in frankrijk
 Studio One, Reggae-platenlabel